L'Astragalus berterianus (Moris)Reiche  è una pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae, endemica degli dell'America meridionale.
Ci sono due specie dedicate al botanico Bertero, A. berterianus Reiche e Astragalus berteri Colla

Bibliografia
Navas L.E.1976. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad de Chile. Tomo II, Santiago de Chile

Altri progetti

Collegamenti esterni 
http://www.ildis.org/LegumeWeb/6.00/taxa/9802.shtml

Galegeae